Мережко — українське прізвище.

Відомі носії прізвища 
 Мережко Віктор Іванович — російський сценарист, драматург, ведучий, кінорежисер.
 Мережко Олександр Олександрович — український вчений, доктор юридичних наук, професор.

Див. також 
 Мережковський
 Мелешко
Українські прізвища